Кароль Йозеф Липинский (; 30 октября 1790, Радзынь-Подляский, на Люблинщине, ныне Польша — 16 декабря 1861, село Вирлов, современная Тернопольская область) — польский скрипач, композитор и педагог. Один из круп­ней­ших скри­па­чей первой половины XIX века.

Биография 
С раннего детства проявил незаурядные музыкальные способности. Играть на скрипке научился с пяти лет — изначально у отца, скрипача и дирижёра Феликса Липинского (1765—1847).

После того как семья Липиньских переехала в 1799 году в Львов играл в оркестре под руководством отца и в камерных ансамблях. В конце 1809 года был нанят на должность концертмейстера в оркестр немецкого театра во Львове (Театральная привилегия, действовавшая до 1842 года, распространялась только на немецкий театр — польские актеры выступали только на основе не всегда формальных соглашений с австрийскими предпринимателями). После двух лет работы в оркестре он стал его капельмейстером. Жил во Львове в течение 40 лет до 1839 года, работая дирижером, а затем директором оркестра. Во Львове было создано подавляющее большинство его сочинений.

В 1818 году Кароль Липинский предпринял путешествие в Италию с единственной целью услышать игру великого Никколо Паганини.
Паганини писал:
«Из Польши приехал некий Липинский только для того, чтобы слушать мою игру. Этот человек обожает меня и всюду следует за мной. Он решил не возвращаться на родину до тех пор, пока не поработает несколько лет в моём жанре, и никакого другого профессора скрипки слушать не хочет».

Между обоими музыкантами скоро установились дружеские отношения. Они часто встречались, играли дуэты для скрипок, а когда репертуар был исчерпан, переходили к импровизациям. Липинский дал в Пьяченце концерт, в котором исполнил с Паганини дуэт для скрипок. В этом совместном выступлении не было и тени соперничества, напротив, Паганини стремился способствовать успеху своего коллеги.

В 1819—1829 годах не­од­но­крат­но выступал в Рос­сии. Иг­рал в ан­самб­ле с М. Ши­ма­нов­ской, Ф. Лис­том. Его иг­ру вы­со­ко це­ни­ли М. И. Глин­ка, Р. Ваг­нер, Г. Бер­ли­оз.

В 1829 году Липинский и Паганини вновь встретились в Варшаве, где Кароль служил концертмейстером-солистом придворного оркестра. Липинский дал свой концерт, по поводу которого появилась рецензия, восхвалявшая его и порочившая Паганини. В ответ на это другие рецензенты превозносили Паганини и порочили Липинского. Чтобы защитить себя от подозрений в том, что он заинтересован в нападках на Паганини, Липинский выступил в печати с собственной статьёй. Паганини, относившийся к этой полемике без особого интереса, охладел к Липинскому. Когда его спросили, кто, по его мнению, первый в мире скрипач, он ответил: «Не знаю, кто первый. Но второй — несомненно, Липинский».

Роберт Шуман посвятил Липинскому фортепианный цикл «Карнавал».

Воспитал известных музыкантов Г. Ве­няв­ского, Й. Бёма, Й. Ио­а­хима, С. Сер­ва­чинь­ского. В 1859 году основал музыкальную шко­лу для кре­сть­ян­ских де­тей в Ур­лу­ве и пре­по­да­вал в ней.

Примечания

Ссылки 

Композиторы Польши XIX века
Композиторы-романтики
Скрипачи Польши
Скрипачи по алфавиту